

Pessoas
Sandoval Luís de Oliveira

Localidades
Sandoval (Illinois)
Sandoval de la Reina — vila na Espanha

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos